Библиотека Харьковского университета городского хозяйства — библиотека в составе Харьковского национального университета городского хозяйства имени А. Н. Бекетова.

История библиотеки 
12 июня 1930 года после многочисленны реорганизаций был основан Харьковский институт коммунального хозяйства, куда была передана библиотека Всеукраинского техникума коммунального хозяйства (общее количество книг около 150 томов).

В 1939 году в фонд библиотеки, к тому времени уже Харьковского института инженеров коммунального строительства (ХИИКС), было передано собрание книг академика архитектуры А. Н. Бекетова.

В довоенный период библиотека занимала 2 комнаты в помещении института, их общая площадь составляла 90 кв.м. Штат библиотеки насчитывал 5 человек.
В годы оккупации Харькова (1941—1943 гг.) пострадал учебный корпус института, разграблено или уничтожено оборудование кабинетов и лабораторий, сожжены практически все фонды библиотеки. До 1949 года удалось восстановить только 15 тыс. экземпляров довоенного фонда.
В 1974 году по проекту В. Сихарулидзе закончилось строительство нового корпуса института по улице Маршала Бажанова. Библиотека получила просторные помещения, которые в то время были одними из лучших среди библиотек города. Площадь библиотеки увеличилась с 570 м² (вместе с пунктами выдачи в общежитиях) до 2165 кв.м.
 1975 г. — создан отдел научно-технической информации.
 1984 г. — начал функционировать отдельный абонемент художественной литературы, с открытым доступом к наиболее популярным изданиям.
 1987 г. — начал работу абонемент научной литературы.
 1990 г. — был открыт абонемент учебной литературы для студентов заочного отделения.
 1999 г. — начался процесс автоматизации библиотеки. Библиотека получила 6 компьютеров и принтер. В августе 2000 года было приобретено 5 рабочих мест программы «Liber Media». Компьютерный класс получил доступ к Internet.

В сентябре 2000 года в библиотеке была начата работа по созданию электронного каталога (ЭК) на фонд новых поступлений. С 2001 года библиотека начала ретроввод своего фонда.
В 2007 году на базе одного из читальных залов (в настоящее время — зал информационного сервиса) был создан электронный читальный зал с доступом к локальной сети университета и Internet.

Фонды библиотеки 
Как структурное подразделение университета, библиотека формирует основные фонды в соответствии с учебными планами, программами и тематикой научных исследований вуза.

В рамках создания в университете «Фонда исторического, образовательного, научного, интеллектуального и культурного наследия ХНУМГ им. А. Н. Бекетова» библиотека начала работу по формированию фонда редкой и ценной книги. Основу фонда будет составлять собрание книг академика архитектуры А. Н. Бекетова, которое было передано в библиотеку в 1939 г.
Кроме этого, в состав фонда войдут книги, имеющие общекультурную, научную и эстетическую ценность, а также документы, которые приобрели значение уникальных источников и связанные с историей университета, с отраслями знаний, соответствующих профилю подготовки специалистов в университете.

Участие в проекте «Единая карточка читателя» предоставляет возможность бесплатно пользоваться услугами библиотек, участвующих в данном проекте. Благодаря проекту «Подари библиотеке книгу» фонд библиотеки пополнился художественной, учебной и научной литературой, которая была передана в дар преподавателями, сотрудниками и студентами университета. За участие в проекте «Ведущие учёные ХНУМГ им. А. Н. Бекетова в Википедии» библиотека была награждена почётным дипломом конкурса «Библиотекарь года»- 2014, в номинации «За создание собственных электронно-информационных ресурсов».

Литература 
 Очерки истории вузовских библиотек г. Харькова / Нар. укр. акад.; Под общ. ред. В. И. Астаховой. — Х., 2001. — с. 317—335.
 Харківська державна академія міського господарства / Ред. колегія : т.п. Єлісеєва (керівник), О. Л. Рябченко, Н. П. Трипутіна, та ін. ; Голов. ред. Г. В. Стадник. -Х.: Золоті сторінки, 2002. — с. 229—236.
 Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова : монографія / керівник вид. проекту : В. М. Бабаєв, редкол. : Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник, Т. П. Єлісеєва, та ін. — Х.: Золоті сторінки, 2012. — с. 423—430.

Ссылки 
 Сайт библиотеки
 Электронный каталог библиотеки
 Издания библиотеки на сайте Цифрового репозитория ХНУГх им. А. Н. Бекетова

Библиотеки Украины
Университетские библиотеки Украины